Суперлига 2005/2006 () — 93-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2005/06 на сайте danskfodbold.com
 Сезон 2005/06 на сайте rsssf.com

2005/2006
Дания
Дания
Спорт в Дании в 2005 году
Спорт в Дании в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006